Гонзалез Ортега има више значења:

 Гонзалез Ортега, Санта Росалија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гонзалез Ортега (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гонзалез Ортега (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гонзалез Ортега (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гонзалез Ортега (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гонзалез Ортега, Бањон (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гонзалез Ортега, Мачинес (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику